Europejska Partia Zielonych (European Green Party)
 Partia Zielonych (USA) (Green Party)
 Partia Zielonych Ukrainy
 Partia Zielonych Anglii i Walii (Green Party of England and Wales)
 Partia Zielonych (Irlandia)
 Partia Zielonych (Polska)
 Polska Partia Zielonych
 Partia Zielonych (Nowa Zelandia) (Green Party of Aotearoa)
 Zielona Partia Kanady (Green Party of Canada)
 Szkocka Partia Zielonych (Scottish Green Party)
 Partia Zielonych (Andora)
 Partia Zielonych (Bułgaria)
 Partia Zielonych (Cypr)
 Partia Zielonych (Czechy)
 Estońska Partia Zielonych
 Partia Zielonych (Kenia)
 Partia Zielonych (Norwegia)
 Partia Zielonych (Szwecja)
 Partia Zielonych (Słowacja)
 Partia Zielonych (Turcja)

Zobacz też 
 Zieloni